Ali Chuk ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Ali Chuk (Arizona), Ortschaft im US-Bundesstaat Arizona
 Ali Chuk Valley, Schlucht im US-Bundesstaat Arizona
 Ali Chuk Wash, Fluss im US-Bundesstaat Arizona